Abdiás keresztnév
 Abdiás próféta